Vékás Lajos (1880–1962) közgazdász, szakíró, politikus
 Vékás Lajos (1939) jogtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja